Chmielewski (forma żeńska: Chmielewska) – polskie nazwisko. 
 Adam Chmielewski (ur. 1959) – filozof
 Alfons Chmielewski (1849–1934) – działacz kaszubski
 Andrzej Chmielewski (polityk) (1960–2019) – polityk
 Antoni Chmielewski (ur. 1982) – judoka
 Aron Chmielewski (ur. 1991) – hokeista
 Bogdan Chmielewski (ur. 1946) – plastyk
 Daniel Chmielewski (ur. 1983) – autor komiksów
 Dominik Chmielewski (ur. 1973) –  ksiądz, salezjanin
 Eugeniusz Chmielewski (1930–2008) – mechanik, historyk
 Eustachy Chmielewski (1900–1977) – architekt
 Franciszek Chmielewski (????) – miecznik
 Gracjan Chmielewski (1840–1930) – botanik
 Gustaw Chmielewski (1880–1935+) – działacz
 Henryk Chmielewski (bokser) (1914–1998) – bokser
 Henryk Chmielewski (funkcjonariusz UB) (1907–1970) – pisarz
 Henryk Chmielewski (lekarz) (1934–2018) – lekarz
 Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 1923–2021) – grafik
 Ignacy Chmielewski (1788–1869) – ksiądz
 Jan Bohdan Chmielewski (ur. 1927–2014) – rzeźbiarz
 Jan Chmielewski (ur. 1983) – kierowca
 Jan Chmielewski (ur. 1951) – polityk
 Jan Euzebiusz Chmielewski (1863–1939) – lekarz
 Janusz Chmielewski (1916–1998) – sinolog
 Jarosław Chmielewski (ur. 1971) – polityk
 Jerzy Chmielewski (ur. 1948) – filolog
 Jerzy Marek Chmielewski (????) – agronom
 Karl Chmielewski (1903–1991) – SS-Hauptsturmführer
 Kazimierz Chmielewski (1898–1994) – chemik
 Konrad Chmielewski (1837–1899) – lekarz
 Michał Chmielewski (1946–2010) – reżyser cyrkowy
 Mieczysław Chmielewski (1898–1983) – prawnik, działacz niepodległościowy
 Paweł Chmielewski (zesłaniec) (????) – zesłaniec
 Paweł Chmielewski (1889–1945) – ksiądz
 Pimen (Chmielewski) (1923–1993) – biskup prawosławny
 Piotr Chmielewski (ur. 1970) – kolarz
 Prokop Chmielowski (1600–1664) – bazylianin
 Robert Chmielewski (ur. 1965) – aktor
 Stanisław Chmielewski – ujednoznacznienie
 Tadeusz Chmielewski (samorządowiec) (ur. 1888) – polski urzędnik samorządowy w II Rzeczypospolitej
 Tadeusz Chmielewski (aktor) (1892–1970) – polski aktor i reżyser
 Tadeusz Chmielewski (nauczyciel) (1906–1990) – polski nauczyciel
 Tadeusz Chmielewski (reżyser) (1927–2016) – reżyser, scenarzysta
 Tadeusz Chmielewski (inżynier) (ur. 1941) – inżynier budownictwa
 Tadeusz Chmielewski (muzyk) (1941–2012) – polski muzyk, pianista i kameralista
 Tomasz Chmielewski (biskup) (1767–1844) – biskup
 Tomasz Chmielewski (pięcioboista nowoczesny) (ur. 1983) – pięcioboista
 Waldemar Chmielewski (ur. 1955) – porucznik SB
 Wasilij Chmielewski (ur. 1948–2002) – lekkoatleta
 Wiesław Chmielewski (ur. 1957) – pięcioboista
 Witold Chmielewski (podpułkownik) (1892–1940) – burmistrz Klecka, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Witold Chmielewski (plastyk) (ur. 1949) – artysta plastyk, profesor sztuk pięknych specjalizujący się w malarstwie
 Włodzimierz Chmielewski (ur. 1945–2014) – wioślarz
 Zbigniew Chmielewski (1926–2009) – reżyser filmowy
 Zdzisław Chmielewski (samorządowiec) (ur. 1957) – inżynier
 Zdzisław Chmielewski (ur. 1942) – historyk
 Zygmunt Chmielewski (aktor) (1894–1978) – aktor
 Zygmunt Chmielewski (polityk) (1873–1939) – chemik

Chmielewska
 Irena Chmielewska (1905–1987) – polska biochemik
 Joanna Chmielewska (1932–2013) – polska autorka powieści sensacyjnych
 Krystyna Chmielewska (1941–1998) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Halina Chmielewska (1938–2018) – polska reżyserka filmowa i scenarzystka
 Halina Chmielewska (1899–1982) – polska lekarka (pediatria), organizatorka opieki zdrowotnej
 Małgorzata Chmielewska (ur. 1951) – polska społeczniczka, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”
 Stanisława Perzanowska-Chmielewska (1898–1982) – polska aktorka, reżyser teatralny
 Maria Hensel z domu Chmielewska (1920–2007) – polska etnograf

Zobacz też 
 Chmielowski